Liechtenstein kan syfta på:

Geografi

Liechtenstein 

 Liechtenstein, självständig stat,

Österrike 

 Borgen Liechtenstein, Niederösterreich, Politischer Bezirk Mödling,